Hennstedt heißen zwei Gemeinden in Schleswig-Holstein:

 Hennstedt (Dithmarschen) im Kreis Dithmarschen
 Hennstedt (Steinburg) im Kreis Steinburg

Siehe auch:
 Henstedt